

Baudenkmäler 

|}

Ehemalige Baudenkmäler 

|}

Weblinks 

  Denkmalliste Solingen (PDF; 135 KB) Stadt Solingen, 1. Juli 2022

Literatur 
 Johannes Fahmüller, Ralf Rogge, Marco Kieser: Villen in Solingen – Bürgerliche Wohnhäuser zwischen 1860 und 1950. In: Udo Mainzer (Hrsg.): Arbeitsheft der rheinischen Denkmalpflege, 74. Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 2009, ISBN 978-3-88462-292-6,
 Lutz Peters: Gräfrath – Spaziergänge in die Geschichte In: Bergischer Geschichtsverein, Abteilung Solingen e. V., Solingen 2012, ISBN 978-3-925626-40-1

!